Крушје се може односити на:

 Крушје (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Србија
 Крушје (Велес), насеље у општини Велес, Северна Македонија

или:

 Горње Крушје (Ресан), насеље у општини Ресан, Северна Македонија
 Горње Крушје (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија

 или:

 Доње Крушје, насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија